Гастон III де Фуа-Кандаль, по прозвищу Хромой (, dit le boiteux; ум. ) — граф де Бенож и де Кандаль, капталь де Бюш. Граф Астарака и барон Аспе (по правам жены).

Биография 
Сын Гастона II де Фуа-Кандаль и его жены Екатерины де Фуа, дочери Гастона IV де Фуа-Беарн.

Наследовал отцу в 1500 году.

Семья 
Жена (брачный контракт от 21 мая 1505, свадьба — возможно, в 1508) — Мата (Марта), с 1511 года графиня д’Астарак, баронесса д’Аспе.

Дети 

 Фредерик де Фуа (ум. 1571), граф Кандаля и Беножа, капталь де Бюш
 Жан де Фуа, граф д’Астарак, умер в молодости
 Пьер де Фуа
 Франсуа де Фуа (1512—1594), епископ Эра (Эр-сюр-л’Адур) с 1570
 Кристоф де Фуа (ум. 1570), епископ Эр-сюр-л’Адур с 1560
 Шарль де Фуа, сеньор де Вильфранш и де Монкассен.

Источники 
 Notice sur la vicomté de Bezaume, le comté de Benauges by Jean François Bladé Published 1878
 http://m.decouvrirlaphoto.free.fr/histoireducaptalat.htm

Дом Фуа-Кандаль
Правители Европы XV века
Каптали де Бюш